Ло́тар Ко́блун (; 12 апреля 1943, Оберхаузен — 21 января 2019) — немецкий футболист.

Карьера 

Как и его старший брат Фридхельм, Лотар Коблун начал заниматься футболом с «Рот-Вайсс Оберхаузен». После одного сезона в «Остерфельде», где Коблун играл на позиции центрального полузащитника, он вернулся к «клеверам».

10 октября 1970 года в Кайзерслаутерне он стал первым игроком в Бундеслиге, получившим недавно введённую красную карточку от рефери Дитера Хекерота.

В 1971 году он забил 24 гола в чемпионате, став лучшим бомбардиром Бундеслиги и прервав серию Герда Мюллера, который был лидером по голам с 1969 по 1970 и с 1972 по 1974 год. Однако Коблун не получил приз, так как «Рот-Вайс Оберхаузен» был вовлечён в скандал с подтасовкой результатов матчей. 36 лет спустя в конце октября 2007 года спортивный журнал «Kicker» решил выслать ему трофей. Он был представлен ему по случаю 65-летия 12 апреля 2008 года. На сегодняшний день он является единственным лауреатом трофея, который играл в обороне.

Коблун играл за «Рот-Вайс Оберхаузен» в Бундеслиге на позиции полузащитника с 1969 по 1973 год. В 107 матчах в высшем дивизионе он забил 36 голов. В общей сложности Лотар Коблун в 1963—1974 годах сыграл за клуб в 317 матчах лиги и забил 94 гола. С 1974 по 1976 год он играл за «Ваттеншайд 09» во Второй Бундеслиге, где и закончил свою карьеру в 1976 году после двух операций на колене.

В настоящее время Коблун живёт в Оберхаузене.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Interview 
 
 Profil bei der Deutschen Fußball Route 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Рот-Вайсс Оберхаузен»
Игроки ФК «Ваттеншайд»